Hackberry (Luisiana)
Hackberry (Texas)

Desambiguações de topônimos